Ossa steht für:

 bei Homer die Personifikation von Ruhm und Gerücht, siehe Fama
 in der Anatomie der Plural der Bezeichnung für Knochen

Berge:
 Ossa (Berg), ein Berg in Thessalien
 Ossa (Elis), in der Antike ein Berg in Elis, nahe Olympia
 Mount Ossa, ein Berg in Tasmanien

Flüsse:
 Ossa, Fluss in Westpreußen, seit 1945: Osa (Fluss)
 ein Nebenfluss der Oder in Tschechien und Polen (auch Hotzenplotz), siehe Osobłoga 
 Ossa (Lugowaja), ein Nebenfluss der Lugowaja (Parve) in Russland

Orte:
 Ossa (Geithain), ein Ortsteil der Stadt Geithain, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Ossa, 1930 bis 1945 Schwanhof, ein Gutsbezirk im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Osa (Mikołajki), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Ossa (Ukraine), ein Dorf (ukrainisch Оса) in der Westukraine
 Ossa (Bisaltien), eine antike Stadt der Bisalter im nördlichen Makedonien (Ptol. 3,13,35)
 Ousse (auf Okzitanisch), französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques

Orte in Russland:
 Ossa (Irkutsk), Dorf in der Oblast Irkutsk
 Ossa (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Ossa (Perm), Stadt in der Region Perm

Ossa ist der Familienname folgender Personen:
 Carla Ossa (* 1985), kolumbianisches Fotomodell
 Catalina Ossa (* 1997), chilenische Hochspringerin
 Emiliana Concha de Ossa (1862–1905), südamerikanische Erbin, Modell und Muse
 Germán Patiño Ossa († 2015), kolumbianischer Festivalveranstalter, Folklorist, Historiker und Anthropologe
 Jorge Alberto Ossa Soto (* 1956), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Nueva Pamplona
 Juan Carlos de la Ossa (* 1976), spanischer Langstreckenläufer
 Melchior von Ossa (1506–1557), Jurist in Leipzig

OSSA steht als Abkürzung für:
 Organisation Serbischer Studenten im Ausland
 Orpheo Sincronia SA (auch: O.S.S.A.), spanischer Motorradhersteller

Siehe auch:
 OSA

Abkürzung